Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Sidorienko – radziecki geolog i polityk
 Andriej Sidorienko – radziecki i rosyjski hokeista
 Pawieł Sidorienko – kirgiski piłkarz